Põlva se poate referi la:

Localități
 Põlva, oraș din Estonia

Diviziuni administrative
 Põlva, regiune în Estonia